Agendorf ist der Ortsname von

 Agendorf (Aidenbach), Ortsteil des Marktes Aidenbach, Landkreis Passau, Bayern
 Agendorf (Steinach), Ortsteil der Gemeinde Steinach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

 Ágfalva (deutsch: Agendorf, kroatisch: Ogendorf), Gemeinde im Komitat Győr-Moson-Sopron, Ungarn